Словом «инвалидка» на территории СССР и постсоветского пространства часто называют следующие транспортные средства, адаптированные для управления инвалидами:
 КМЗ К-1В
 СМЗ С-1Л
 СМЗ С-3А
 СМЗ С-3Д
 «Запорожец»
 «Таврия»
 «Ока»

См. также 
 Thundersley Invacar
 Инвалидная коляска